Алабышевы — угасший княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Ярославских и дворянский род. 

Род князей Алабышевых внесён в Бархатную книгу. В 1682 году при подаче документов в Палату родословных дел, поколенная роспись князей Алабышевых занесена в росписи князей Жировых-Засекиных и Шаховских.

Княжеский род Алабышевых 
У князя Василия Васильевича Ярославского, внука Святого Давида Фёдоровича, был старший сын, князь Иван (ум. 1428). У князя Ивана же Васильевича старший сын князь Роман Иванович, который имел трёх внуков: старший внук Фёдор Фёдорович прозванный "Алабыш", второй — Василий Фёдорович прозванный "Мамон" и третий — Александр Фёдорович прозванный "Алёнка", все трое являются родоначальниками княжеских родов.

Родоначальник — князь Фёдор Фёдорович, прозванием Алабыш (олабыш — круглый хлебец из кислого теста), XX колено от Рюрика, правнук Ярославского владетельного князя Ивана Васильевича. Ездил по приказу великого князя в Тверь переписывать и расчислять население недавно присоединённого Тверского княжества в сохи (1491).

У него было 2 сына: Иван упомянутый в 1500 году сыном боярским, воевода и наместник в Нижнем Новгороде Семён, а также внук окольничий, в 1549 году второй воевода в шведском походе — князь Семён Иванович, с кончиной последнего из них, род князей Алабышевых пресёкся.

Дворянский род Алабышевых 

Василий Николаевич Алабышев (1858—?) — генерал-лейтенант (с 1913) с семейством определениями Санкт-Петербургского дворянского депутатского собрания (15.09.1906 и 16.01.1907) признан в потомственном дворянском достоинстве с внесением во II часть Родословной книги. Данное Определение утверждено указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии № 2532 (26.10.1909). Жена Юлия Ивановна, 2 детей.

Описание герба 
Щит разделен на четыре части. В первой и четвёртой частях пересеченных волнообразно лазурью и серебром, выходящее из линии пересечения золотое солнце с золотыми лучами. Во второй и третьей, золотых частях, чёрный лев с червлёными глазами и языком, держащий в правой лапе серебряный с золотой рукоятью меч, а в левой червлёные весы. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три страусовых пера: среднее золотое, правое лазуревое, левое чёрное. Намёт: справа лазуревый с золотом, слева чёрный с золотом. Девиз: «К СВЕТУ И ПРАВДЕ» золотыми буквами на лазуревой ленте.

Герб Василия Алабышева внесен в Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 90.

Источники 
 
 
 
 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе Алабышева от 30.04.1910. РГИА, ф.1343, оп.49, д.18
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Алабышевы. стр. 2.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Алабышевы. стр. 340-341.
Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Алабышевы. стр. 11, 47-48. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Примечания 

 
Дворянские роды Московского княжества
Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены весы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера